Ранчо ел Моро има више значења:

 Ранчо ел Моро (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Моро (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику